Монрозьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Монрозьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн